Мани
 В уявленнях давніх римлян, мани — душі померлих.
 Термін середньовічного європейського права: мани — васали, які володіють певним маєтком.